Суконниково — название нескольких населённых пунктов:
 Суконниково — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Суконниково — деревня в Можайском районе Московской области.